

Geografia 
 Beni Rached – comune nella provincia di Chlef, Algeria
 Distretto di Tizi Rached – distretto della provincia di Tizi Ouzou, Algeria
 Ouled Rached – comune nella provincia di Bouira, Algeria
 Sidi Rached – comune nella provincia di Tipasa, Algeria
 Tizi Rached – comune nella provincia di Tizi Ouzou, Algeria

Persone 
 Emil Assad Rached – cestista brasiliano